Le mot protos est originellement la translittération de l'adjectif grec  (« premier »).

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, (52228) Protos est un astéroïde de la ceinture principale.
 En taxonomie, le mot protos est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces animales ou végétales, comme le dinosaure Panphagia protos.

Culture et société 
 Dans le christianisme orthodoxe, le protos est une fonction monastique de la communauté du mont Athos, en Grèce.
 En musique, Protos est le onzième album du producteur d'electronic dance music norvégien Aleksander Vinter, et son neuvième sous le nom de Savant.

Épithète spécifique